«Дрянные девчонки»:

 Дрянные девчонки — американская комедия 2004 года, снятая режиссёром Марком Уотерсом.
 Дрянные девчонки 2 — американская драматическая комедия 2011 года, снятая режиссёром Мелани Майрон, является продолжением картины 2004 года «Дрянные девчонки».